Svanito nel nulla (A Deadly Affair) – romanzo di Ed Lacy, Il Giallo Mondadori n. 638
 Svanito nel nulla (Into Thin Air) – romanzo di Horatio Winslow e Leslie Quirk, I Bassotti n. 96